Rugby Dormitory 204 () — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Мацу Такеші».

Сюжет 
Що можуть робити 4 гравця з команди регбі у вільний час в одній кімнаті? Слухати музику, грати у відеоігри, читати різні журнали… а що ще? Ну, якщо врахувати той факт, що один з них в журналі в хроніці «чутки і плітки» вичитав що розмір «чоловічої гідності» можна визначити за його величиною носом і по його зросту то, не складно уявити, що 4 м'язистих хлопця, серед яких один з великим носом і один дуже високий можуть робити у вільний від тренувань та ігор час…

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga» 
 Манґа на сайті «www.baramangaonline.com» 
 Манґа на сайті «luscious.net» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші